osteopatia – określenie ogółu chorób kości
 osteopatia – rodzaj terapii z dziedziny medycyny niekonwencjonalnej

Przypisy